Псаммит:
 «Псаммит», или «Исчисление песчинок», — работа древнегреческого учёного Архимеда, в которой он пытается определить верхнюю грань числа песчинок, которые занимает в своём объёме Вселенная.
 Псаммиты в геологии — обломочные горные породы песчаной размерности (с размером обломка от 2 до 0,05 мм), то есть пески и песчаники.